Japalura polygonata är en ödleart som beskrevs av  Hallowell 1861. Japalura polygonata ingår i släktet Japalura och familjen agamer.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 J. p. donan
 J. p. xanthostoma
 J. p. ishigakiensis
 J. p. miyakensis

Källor

Externa länkar 

Agamer
polygonata